4-й розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов по волейболу среди мужчин прошёл с 22 по 27 ноября 2005 года в двух городах Японии с участием 6 национальных сборных команд. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стала сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Япония — команда страны-организатора;
 Италия — чемпион Европы 2005;
 США — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 2005;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 2005;
 Египет — чемпион Африки 2005;
 Китай — по приглашению организаторов турнира.

Система проведения 
6 команд-участниц розыгрыша Всемирного Кубка чемпионов провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

Нагано
 22 ноября
 Бразилия — США 3:1 (25:27, 25:22, 25:19, 26:24); Италия — Китай 3:0 (25:15, 25:15, 25:17); Япония — Египет 3:2 (25:16, 23:25, 14:25, 25:23, 15:5).
 23 ноября
 Бразилия — Китай 3:2 (23:25, 26:28, 25:11, 25:18, 15:10); Италия — Египет 3:0 (25:20, 25:18, 25:19); США — Япония 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:23).

Токио
 25 ноября
 Египет — Китай 3:2 (25:23, 21:25, 21:25, 25:21, 15:12); США — Италия 3:0 (25:23, 25:20, 25:18); Бразилия — Япония 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:18).
 26 ноября
 США — Египет 3:0 (25:12, 25:21, 25:15); Бразилия — Италия 3:2 (32:30, 25:20, 23:25, 22:25, 15:13); Япония — Китай 3:2 (25:14, 24:26, 25:20, 35:37, 15:8).
 27 ноября
 США — Китай 3:0 (25:16, 25:21, 25:18); Бразилия — Египет 3:0 (25:21, 25:20, 25:21); Италия — Япония 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Марсело Элгартен, Андре Эллер, Жилберто Годой Фильо (Жиба), Мурило Эндрес, Андре Насименто, Сержио Сантус, Андерсон Родригис, Самуэл Фукс, Густаво, Родриго Сантана (Родриган), Уэсли Рибейро, Рикардо Гарсия. Главный тренер — Бернардо Резенде.

 : Питер Олри, Джеймс Польстер, Кристофер Тамаш, Ричард Ламбурн, Филлип Изертон, Дональд Саксо, Уильям Придди, Райан Миллар, Райли Сэлмон, Томас Хофф, Клейтон Стэнли, Дэвид МакКензи. Главный тренер — Хью МакКатчен.

 : Луиджи Мастранджело, Джакомо Синтини, Валерио Вермильо, Алессандро Папарони, Альберто Чизолла, Кристиан Савани, Лука Тенкати, Мирко Корсано, Алессандро Феи, Михал Ласко, Паоло Коцци, Матей Чернич. Главный тренер — Джанпаоло Монтали.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Андре Насименто
 Лучший нападающий:  Алессандро Феи
 Лучший блокирующий:  Райан Миллар
 Лучший на подаче:  Ахмед Абдалла
 Лучший связующий:  Рикардо Гарсиа
 Лучший либеро:  Мирко Корсано
 Самый результативный:  Андре Насименто

Ссылки 
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу среди мужчин 2005 на сайте ФИВБ

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2005 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 2005 года
Спорт в Японии в 2005 году